Лайсве () — ныне несуществующий литовский женский баскетбольный клуб из Каунаса. Трёхкратный чемпион Литвы и двукратный победитель Балтийской лиги. Один из сильнейших клубов страны в период с 1994 по 2008 год.

История 
Был образован в 1991 году. 

С 1992 года выступал в высшем дивизионе чемпионата Литвы. В 1998 и 1999 годах участвовал в Кубке Ронкетти, в первом сезоне клуб дошёл до 1/8 финала, а во втором — до 1/16 финала.

6 октября 2011 года, за день до начала сезона 2011/2012 Женской лиги, клуб проинформировал об отказе от участия в турнире из-за финансовых проблем. Клуб обратился к основному акционеру неупомянутой компании за спонсорством, однако, тот дав предварительное согласие, в итоге отказался финансировать команду.

Хронология названий 
 1991—1993 — Лайсве ();
 1994 — Апус ();
 1995—2002 — Лайсве;
 2002 — Виконда ();
 2002—2010 — Лайсве;
 2010—2011 — Лайсве КРС ().

Тренеры 
 c 1994 года или раньше — главный тренер Андрюс Кулешюс;
 1996—2007 — ассистент тренера Сигита Донелайте.

Достижения 
 Чемпионат Литвы: 
  (3): 1997, 1998, 1999
  (5): 1994, 1995, 1996, 2008, 2008
  (4): 2004, 2005, 2006, 2007
 '''Балтийская лига:
  (2): 1996, 1997
  (1): 2005
  (1): 1998

Примечания

Источники 
 Lietuvos sporto enciklopedija: Laisvė, Kauno moterų krepšinio komanda „Laisvė“

Ссылки 
 Профиль на сайте Женской лиги 
 Профиль на basketnews.lt 

Женские баскетбольные клубы Литвы
Баскетбольные клубы Литвы
Исчезнувшие баскетбольные клубы
Баскетбольные клубы Литвы, прекратившие существование
Баскетбольные клубы, расформированные в 2011 году